

Sigle
Landing Signals Officer  – ufficiale addetto all'atterraggio sulle portaerei, in aeronautica
Local Shared Object  – Flash Cookie: entità dati, simile al web cookie, utilizzata dal Flash Player di Adobe
London Symphony Orchestra
Lydian Sound Orchestra

Codici
 LSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Talmont, Les Sables-d'Olonne, Francia
 lso – codice ISO 639-3 della lingua dei segni laotiana
 LSO – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Lesotho